Serginho kan referera till:
Sérgio Cláudio dos Santos (f 1971), brasiliansk fotbollsspelare som bl.a. spelade för AC Milan
Sérgio Bernadino (f 1953), brasiliansk fotbollsspelare bl.a. i VM 1982
Paulo Sérgio Oliveira da Silva (1974-2004), brasiliansk fotbollsspelare som dog av en hjärtinfarkt under en match
Serginho Greene (f 1982), nederländsk fotbollsspelare, senast för Vitesse men numera Free agent

Källor